Isabela – città cubana
Isabela – isola ecuadoriana delle Galápagos
Isabela – città delle Filippine situata nella Provincia di Zamboanga Sibugay
Isabela – municipalità delle Filippine nella Provincia di Negros Occidental
Provincia di Isabela – provincia delle Filippine
Isabela – città di Porto Rico
Las Isabela – città della Repubblica Dominicana